Корон — мифологический персонаж. Также может означать:

Топонимы 
  — муниципалитет первого класса на Филиппинах.
 Корон — остров в составе муниципалитета.
  — коммуна во Франции.

Персоналии 
 Корон, Александр Этьен (1771—1834) — французский теоретик и музыковед.
  (род. 1956) — французский математик.

Прочее 
  — типовые кварталы из маленьких домов, в которых жили семьи бедных рабочих Европы во второй половине XIX века.
 «Корон» — новоизобретённый корабль Азовской флотилии, а затем Черноморского флота Российской империи.

См. также